Стенгаммар () — шведське прізвище, що у перекладі українською означає «кам'яний молот».

 Вільгельм Стенгаммар (1871–1927) — шведський композитор, диригент та піаніст. Син Пера Ульріка Стенгаммара.
 Ернст Стенгаммар (1859–1927) — шведський архітектор. Син Пера Ульріка Стенгаммара.
 Фредріка Стенгаммар (1836–1880) — шведська оперна співачка (сопрано).
 Пер Ульрік Стенгаммар (1829–1875) — шведський архітектор та композитор.

 15239 Стенгаммар — астероїд головного поясу. Названий на честь Вільгельма Стенгаммара.
 Замок Стенгаммар — королівський палац у Швеції, в комуні Флен.

Шведські прізвища